Atizapán puede referirse, en esta enciclopedia, a los siguientes topónimos del Estado de México (México):

 El municipio de Atizapán.
 La ciudad de Santa Cruz Atizapán, cabecera del municipio anterior.
 El municipio de Atizapán de Zaragoza.